Еловик:

Еловик (приток Еловой) — река в Томской области и Красноярском крае, бассейн Кети.
Еловик (приток Тонгула) — река в Томской области, бассейн Чулыма.
Еловик (приток Уты) — река в Сибири, бассейн Чулыма.